Temnocerus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl Peter Thunberg 1815. Enligt Catalogue of Life ingår Temnocerus i familjen Rhynchitidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen rullvivlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Temnocerus